В одиночному розряді тенісного турніру Internazionali Femminili di Palermo 2004, який проходив в рамках Туру WTA 2004, Анабель Медіна Гаррігес здобула титул, у фіналі перемігши Флавію Пеннетту 6-4, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Клара Коукалова (чвертьфінал)
 Анабель Медіна Гаррігес (переможниця)
 Деніса Хладкова (півфінал)
 Катарина Среботнік (півфінал)

 Флавія Пеннетта (фінал)
 Любомира Курхайцова (1-ше коло)
 Мелінда Цінк (1-ше коло)
 Людмила Черванова (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

2004